Сезон ФК «Реал Мадрид» 2012—2013 - 109-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 82-й поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2012 до 30 червня 2013 року. Реал почав сезон з перемоги в Суперкубку Іспанії, перемігши Барселону завдяки голам на чужому полі.

Окрім in Ла-Ліги клуб взяв участь у Лізі чемпіонів УЄФА і Копа-дель-Рей.

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: bwin

Гравці

Склад команди

Прийшли 

Сумарні витрати: €34 млн.

Пішли 

Загальний прибуток: €34 млн.

Чистий дохід: €0

Передсезонні та товариські матчі 

Востаннє оновлено: 26 вересня 2012
Джерела: Real Oviedo, Benfica, LA Galaxy, Santos Laguna, Milan, Celtic, Millonarios

Змагання

Суперкубок Іспанії 

Востаннє оновлено: 29 серпня 2012Джерело: RealMadrid.com

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Результати 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Регіон
!Команда
!Рахунок удома
!Рахунок у гостях
|-
|style="text-align: center;" rowspan="4"|||align="left"|Гранада
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|align="left"|Малага
|bgcolor=#BBF3BB|6–2
|bgcolor=#FFBBBB|2–3
|-
|align="left"|Реал Бетіс
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|align="left"|Севілья
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="3"|||align="left"|Атлетіко (Мадрид)
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|align="left"|Хетафе
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|bgcolor=#FFBBBB|1–2
|-
|align="left"|Райо Вальєкано
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Атлетік (Більбао)
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|-
|align="left"|Реал Сосьєдад
|bgcolor=#BBF3BB|4–3
|bgcolor=FFFFBB|3–3
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Леванте
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|align="left"|Валенсія
|bgcolor=FFFFBB|1–1
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"| Сельта Віго
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|align="left"|Депортіво
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Барселона
|bgcolor=BBF3BB|2–1
|bgcolor=FFFFBB|2–2
|-
|align="left"|Еспаньйол
|bgcolor=FFFFBB|2–2
|bgcolor=FFFFBB|1–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="1"|||align="left"|Сарагоса
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="1"|||align="left"|Мальорка
|bgcolor=#BBF3BB|5–2
|bgcolor=#BBF3BB|5–0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="1"|||align="left"|Вальядолід
|bgcolor=#BBF3BB|4–3
|bgcolor=#BBF3BB|3–2
|-
|style="text-align: center;" rowspan="1"|||align="left"|Осасуна
|bgcolor=#BBF3BB|4–2
|bgcolor=#FFFFBB|0–0

Востаннє оновлено: 1 червня 2013Джерело: RealMadrid.com, LFP.es, LigaBBVA.com, RFEF.es

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Востаннє оновлено: 17 травня 2013
Джерело: RealMadrid.com, LFP.es

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Востаннє оновлено: 30 квітня 2013
Джерело:Matches

Статистика гравців

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 1 Jun 2013
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Дисциплінарні покарання

Усі турніри 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
!Загалом
!Удома
!В гостях
!На нейт. полі
|-
|align=left| Ігор зіграно          || 61 || 30 || 30 || 1
|-
|align=left| Ігор виграно             || 38 || 25 || 13 || 0
|-
|align=left| Ігор внічию           || 12 || 5 || 7 || 0
|-
|align=left| Ігор програно            || 11 || 0 || 10 || 1
|-
|align=left| Найбільша перемога           || 5–0 vs Мальорка5–0 vs Валенсія5–0 vs Леванте || 5–0 vs Levante || 5–0 vs Mallorca5–0 vs Valencia || 
|-
|align=left| Найбільша поразка          || 1–4 vs Боруссія (Дортмунд) ||  || 1–4 vs Borussia Dortmund || 1–2 vs Атлетіко (Мадрид)
|-
|align=left| Найбільша перемога (ліга)  || 5–0 vs Mallorca5–0 vs Valencia || 6-2 vs Málaga || 5–0 vs Mallorca5–0 vs Valencia || –
|-
|align=left| Найбільша перемога (кубок)     || 4–0 vs Сельта Віго || 4–0 vs Celta Vigo || 4–1 vs Алькояно || 
|-
|align=left| Найбільша перемога (Європа)  || 4–1 vs Аякс4–1 vs Ajax3–0 vs Галатасарай || 4–1 vs Ajax3–0 vs Galatasaray || 4–1 vs Ajax || –
|-
|align=left| Найбільша поразка (ліга) || 1–2 vs Хетафе0–1 vs Севілья0–1 vs Реал Бетіс2–3 vs Малага0–1 vs Гранада ||  || 1–2 vs Getafe0–1 vs Sevilla0–1 vs Real Betis2–3 vs Málaga0–1 vs Granada || –
|-
|align=left| Найбільша поразка (кубок)    || 1–2 vs Celta Vigo1–2 vs Atlético Madrid ||  || 1–2 vs Celta Vigo || 1–2 vs Atlético Madrid
|-
|align=left| Найбільша поразка (Європа) || 1–4 vs Borussia Dortmund ||  || 1–4 vs Borussia Dortmund || –
|-
|align=left| "Сухих" матчів          || 16 || 11 || 5 || 0
|-
|align=left| Голів забито          || 153 || 94 || 58 || 1
|-
|align=left| Голів пропущено        || 72 || 29 || 41 || 2
|-
|align=left| Різниця заб. і проп.       || +81 || +65 || +17 || -1
|-
|align=left| У середньому голів забито за гру     ||  ||  ||  || 
|-
|align=left| У середньому голів пропущено за гру ||  ||  ||  || 
|-
|align=left| Жовтих карток         || 141 || 60 || 74 || 7
|-
|align=left| Червоних карток            || 12 || 4 || 7 || 1
|-
|align=left| Найбільше ігор     || align=left| Кріштіану Роналду (55) || colspan=3|–
|-
|align=left| Найбільше хвилин  || align=left| Кріштіану Роналду (4851) || colspan=3|–
|-
|align=left| Забив найбільше голів           || align=left| Кріштіану Роналду (55) || colspan=3|–
|-
|align=left| Найбільше гол. передач         || align=left| Месут Езіл (23) || colspan=3|–
|-
|align=left| Очок               || 126/183 (68.85%) || 80/90 (88.89%) || 46/90 (51.11%) || 0/3 (0%)
|-
|align=left| Відсоток перемог         || 62.3% || 83.33% || 43.33% || 0/1 (0%)

Див. також 
 Ла-Ліга 2012—2013
 Кубок Іспанії з футболу 2012—2013
 Суперкубок Іспанії з футболу 2012
 Ліга чемпіонів УЄФА 2012—2013

Примітки

Посилання 

 Real Madrid at ESPN
 Real Madrid at Goal.com
 Real Madrid at Marca 
 Real Madrid at AS 
 Real Madrid at LFP 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Реал Мадрид